En , Tarnówko est le nom : 

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 du village de Tarnówko.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Tarnówko.

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
 du village de Tarnówko.